Grace Methodist Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grace Methodist Episcopal Church (Iowa), ID-Nr. 11000719
 Grace Methodist Episcopal Church (Cowley County, Kansas), ID-Nr. 05001241
 Grace Methodist Episcopal Church (Sedgwick County, Kansas), ID-Nr. 06000599
 Grace Methodist Episcopal Church (Michigan), ID-Nr. 86002012
 Grace Methodist Episcopal Church (Texas), ID-Nr. 82001736